Réthy Béla (1862–1935) gyógyszerész
 Réthy Béla (1956) sportriporter